Transparentnost (od lat. transparens „proziran“, trans „kroz“ i parere „se pokazati“) može značiti primjerice:

 transparenti s izjavama, tvrdnjama itd., koje se nose na prosvijedima da bi se prikazali u javnosti, vidi transparent (prosvjed)
 slika na prozirnim materijalu (staklo, papir, tkanina) 
 u fizici u općenito propustljivost u smislu elektromagnetizma, transparentnost (fizikalno svojstvo)
 optičku prozirnosti ili transparentnost, općenito na prijenos svjetlosti (translucencija)
 transparentnost pri donošenju odluka, tako da postupci budu razumljivi za promatrače transparentnost (ponašanje)
 transparentnost poreznog sustava
 transparentnost sredstava javnog priopćavanja 
 transparentnost u gospodarstvu, dostupnost informacija o tržištu, transparentnost (gospodarstvo)
 transparentnost u društvu